Vanoni ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Vanoni (* 1969), Schweizer Unterhaltungskünstler, Schauspieler und Pantomime
 Bruno Vanoni (* 1959), Schweizer Politiker
 Charles Vanoni (1876–1970), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Ezio Vanoni (1903–1956), italienischer Politiker
 Giovanni Antonio Vanoni (1810–1886), Schweizer Maler
 Gottfried Vanoni (1948–2006), Schweizer katholischer Theologe und Autor
Luigi Vanoni (1854–1940), Schweizer Ingenieur
 Ornella Vanoni (* 1934), italienische Sängerin